Vermeij ist der Familienname folgender Personen:
 Geerat Vermeij (* 1946). niederländischer Paläontologe, Zoologe und Evolutionsbiologe 
 Vincent Vermeij (* 1994), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch
 Vermeil